Kälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kälsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (44,1 ha)
Lill-Kälsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Kälsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (20,5 ha)
Stor-Kälsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,88 ha)
Stor-Kälsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (2,14 km²)
Kälsjön, Ångermanland, sjö i Ragunda kommun och Sollefteå kommun,  (2,02 km²)
Lill-Kälsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (10,6 ha)
Stor-Kälsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (22,4 ha)
Kälsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (10,1 ha)

Se även
Källsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn